X розыгрыш Мировой лиги — самого престижного коммерческого турнира мужских волейбольных сборных — проходил с 28 мая по 17 июля 1999 года с участием команд из 12 стран.

Финальная часть сыграна в зале Palácio Municipal аргентинского города Мар-дель-Плата. Победителем соревнования стала сборная Италии.

Система соревнования 
На интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). В финальный раунд вышли сборная Аргентины на правах организатора и команды, занявшие в своих квартетах 1—2-е места, кроме сборной Франции, игравшей в одной группе с Аргентиной.

Шестёрка финалистов вновь была разделена на две группы (причём их состав дважды менялся решениями FIVB), внутри которых команды сыграли по разу с каждым из соперников. По две сборные из каждой группы вышли в полуфинал и по системе плей-офф разыграли медали Мировой лиги.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

«Финал шести» в Мар-дель-Плата

Группа D

Группа E

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 

Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала шести».

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Примечания

См. также 

Матчи мужской сборной России по волейболу 1999

Ссылки 
 Результаты

Мировая лига (волейбол)
1999 год в волейболе